Ха́ммонд (также Хэ́ммонд, ) — английская фамилия. Известные носители:
 Хаммонд, Алека (род. 1965) — гренландский политик, лидер социал-демократической партии «Вперёд».
 Хаммонд, Альберт (род. 1944) — британский певец и музыкант.
 Гектор Хаммонд — вымышленный персонаж, суперзлодей вселенной DC Comics.
 Хаммонд, Джереми (род. 1985) — политический активист, веб-разработчик и музыкант из Чикаго.
 Хаммонд, Джоан (1912—1996) — австралийская оперная певица, сопрано.
 Хэммонд, Джон Генри (1910—1987) — американский музыкант, музыкальный продюсер и критик.
 Хэммонд, Джордж Симс (1921-2005) — американский химик-теоретик.
 Хэммонд, Ллойд Блейн (род. 1952) — американский астронавт.
 Хаммонд, Лоуренс (1895—1973) — американский инженер, изобретатель Хаммонд-органа.
 Хаммонд, Мэттью Браун (1868—1933) — американский экономист.
 Хаммонд, Николас (1907—2001) — британский историк и писатель.
 Хаммонд, Ричард (род. 1969) — английский телеведущий.
 
 Хаммонд, Уильям (1828—1900) — американский медик.
 Хэммонд, Филип (pод. 1955) — английский политик, министр обороны.
 Хэммонд, Фрэнсис (1931 –1953) — медик ВМС США, герой Корейской войны
 Хаммонд, Харриет (1899—1991) — американская актриса эпохи немого кино.
 Хаммонд, Элвис (род. 1980) — ганский футболист.
 Хаммонд, Эндрю (род. 1988) — канадский профессиональный хоккеист.
 См. также 
 Хаммондс (фамилия)